Rogalik bezeichnet:
 Rogalik, polnischer Kurzfilm von 2012
 Rogalik (Stare Juchy), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1938 Rogallicken, 1938 bis 1945 Kleinrosenheide, Kreis Lyck, Ostpreußen